Udmurtština (удмурт кыл, udmurt kyl) je finsko-permský jazyk, kterým mluví Udmurti, původní obyvatelé Udmurtska (součást Ruska), kde je ustanovena jako úřední jazyk spolu s ruštinou. Společně s jazykem komi a komi-permjačtinou tvoří permskou skupinu jazyků. Slovní zásoba udmurtštiny je z významné části přejata od sousedních jazyků. Je psána cyrilicí (azbukou) a navíc obsahuje pět zvláštních znaků. Jazyk nerozlišuje dlouhé a krátké samohlásky a nemá vokálovou harmonii. Je to jazyk aglutinační, což znamená, že používá přípony k vyjádření vlastnictví, k upřesnění stavu, času, atd.

Abeceda 
Udmurtská abeceda je založena na ruské cyrilici.

Udmurtská abeceda

 1 Používané pouze v ruských slovech přejatých a ve jménech.
 2 Tichá, ale potřebná k rozlišení palatalizovaných souhlásek () od nepalatizovaných následovaných /j/ pokud je následuje samohláska; například  a  se píší -зё- a -зъё-, a naopak.

Čtyři z těchto znaků () jsou v udmurtské abecedě jedinečné.

Příklady

Číslovky

Související články 
 Gramatika a fonetika udmurtštiny

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 
 Udmurtologie: Udmurtský jazyk, historie a kultura 
 Literatura 
 Udmurtský jazyk, abeceda a výslovnost 
 Uralistica - svět ugrofinských a samojedských národů 

 
Živé jazyky
Permské jazyky
Jazyky Ruska
Udmurtsko